De UEFA Super Cup 1996 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de UEFA Champions League 1995/96, Juventus FC, en de winnaar van de Europacup II 1995/96, Paris Saint-Germain FC, op 15 januari en 5 februari 1997.

De eerste wedstrijd werd in Parc des Princes gespeeld en eindigde op 6-1 voor Juventus. Later eindigde de tweede wedstrijd, in Palermo, weer in winst voor Juventus. Zo sleepte Juventus de tweede Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1995/96
Juventus FC
Paris Saint-Germain